Monción kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Monción (kommun), Santiago Rodríguez, 
 Monción (ort), Santiago Rodríguez,